Bitwa u ujścia Bagradasu (239 p.n.e.) – starcie zbrojne pomiędzy Kartaginą a najemnikami (wojna Kartagińczyków z najemnikami).
 Bitwa nad rzeką Bagradas (203 p.n.e.) – starcie zbrojne pomiędzy Rzymem a Kartaginą w trakcie II wojny punickiej.
 Bitwa pod Suthul nad rzeką Bagradas (110 p.n.e.) – starcie zbrojne pomiędzy Rzymem a Jugurtą w trakcie wojny jugurtyńskiej.
 Bitwa w dolinie rzeki Bagradas (49 p.n.e.) – starcie zbrojne, które miało miejsce w trakcie wojny Cezara z Pompejuszem
 Bitwa pod Membressą nad rzeką Bagradas (536) – starcie zbrojne pomiędzy Bizancjum a powstańcami Stotzasa (powstania Stotzasa).

Zobacz też 
 Wadi Madżarda – dzisiejsza nazwa rzeki.